Успе́нский сельсове́т — муниципальное образование в составе района Астраханской области, Российская Федерация. Административный центр — село Успенка.

Географическое положение 
Сельсовет располагается южнее г. Ахтубинска и граничит с востока с МО «Батаевский сельсовет», с северо-запада – с МО «г. Ахтубинск», с юга - с Черноярским районом, с севера – с ЗАТО Знаменск.

Граница МО «Успенский сельсовет» начинается от границы с городом «Ахтубинск» и землями обороны и следует на юго-восток на протяжении 9.8 км смежно с железной дорогой Астрахань-Волгоград. После граница поворачивает на юго-запад и идет на протяжении 18 км, пересекая автомобильную дорогу Астрахань-Волгоград до реки «Ахтуба». Затем граница следует на юг на протяжении 2 км, пересекая реку, и продолжает двигаться по середине ериков Песчаный и Гнилой, до границы с МО «Черноярский район» до реки Герасимовка, идёт по середине реки на протяжении 3.5 км, затем идет на север посреди реки Калмынка, после двигается на север на протяжении 4 км до реки «Ахтуба». Далее граница идет на северо-восток до автомобильной дороги Астрахань-Волгоград до первоначальной точки.

Население

Объекты социальной сферы 
На территории МО «Успенский сельсовет» действуют следующие учреждения: участковый уполномоченный полиции, 2 фельдшерско-акушерских пункта, средняя школа (на 320 мест), дом культуры (на 120 мест), библиотека. Все учреждения находятся на территории села Успенка.

Состав

Хозяйство 
Село Успенка обладает значительными территориальными ресурсами, доля земель сельскохозяйственного назначения от общей территории всего поселения составляет 71,0%, в рабочем состоянии находятся: коровник, мастерская, зерносклад, склад ГСМ. В хуторе Бутырки объектов агропромышленного и коммунально-складского хозяйства нет.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета

Муниципальные образования Ахтубинского района
Сельские поселения Астраханской области